Список лейблів звукозапису, які належать або пов’язані з Sony Music.

Відповідно до офіційного сайту Sony Music, основними лейблами є Columbia Records, RCA Records, Epic Records, Arista Records, Legacy Recordings, Sony Music Latin, Sony Masterworks, Provident Label Group і Sony Classical, а також підрозділи Columbia в Нашвілі, RCA, Epic і Arista.

Columbia Records 
 30th Century Records
 Alamo Records
 Daft Life
 Hypnotize Minds
 I Am Other
 Startime International
 Reach Records

Epic Records 
 DC Flag Records
 Battery Records
 So So Def Recordings
 Bad Boy Records
 Vested In Culture
 Freebandz
 Mosley Music Group

RCA Records 
 RCA Inspiration
 GospoCentric Records
 Verity Records
 ByStorm Entertainment
 Nappy Boy Entertainment
 Polo Grounds Music
 ASAP Worldwide
 Kemosabe Records
 Roswell Records

Sony Music Nashville 
 Arista Nashville
 Columbia Nashville
 RCA Records Nashville

Provident Label Group 
 Brentwood Records
 Benson Records
 Essential Records
 Flicker Records
 Beach Street Records
 Reunion Records
 Provident Special Markets

Sony Masterworks 
 Milan Records
 Playbill Records
 Bluebird Records
 Masterworks Broadway
 OKeh Records
 Portrait Records
 RCA Red Seal Records
 Sony Classical Records
 Odyssey Records

Legacy Recordings 
 Legacy обробляє архіви лейблів, що належать Sony Music, зокрема:
 Columbia Records
 Epic Records
 RCA Records
 RCA Records Nashville
 J Records
 Windham Hill Records
 Arista Records
 LaFace Records
 Jive Records
 Buddah Records
 Kama Sutra Records
 Philadelphia International Records

The Orchard/RED Music 
 Black River Entertainment
 Blind Pig Records
 Big Future Records
 Century Media Records
 Another Century Records
 Inside Out Music
 Cinematic Music Group
 Disruptor Records
 Frenchkiss Records
 JDub Records

 Louder Than Life (joint-venture with Salaam Remi)
 Odd Future Records
 Reach Records
 Shrapnel Records
 TVT Records
 Valley Entertainment
 Xanadu Records
 Galeão Produções (Brazil)
 Velas Discos

Sony Music Publishing 
 Associated Production Music (joint-venture with Universal Production Music)
 Sonoton
 Bruton Music
 Cezame Music
 Hard and Kosinus
 EMI Production Music
 KPM Musichouse
 Extreme Music

 Remote Control Productions
 Bleeding Fingers Music
 Hickory Records
 Philles Records
 Dial Records
 Four Star Records
 Challenge Records

Sony Music UK 
 Columbia Records UK
 RCA Label Group
 Epic Records UK
 Relentless Records
 Ministry of Sound
 Music for Nations
 5K Records
 Black Butter Records (joint-venture)
 Dream Life Records
 Insanity Records (joint-venture)
 Magic Star
 Sony Music Masterworks
 Sony Classical
 Masterworks
 Masterworks Broadway
 OKeh
 Portrait
 Deutsche Harmonia Mundi
 Milan
 Robots + Humans
 Since ’93
 Sony Commercial Group
 Sony Music Nashville UK
 WEAREBLK (joint-venture)
 AWAL

Sony Music Entertainment Japan (Independent operation) 
 Aniplex
 Ariola Japan
 Defstar Records
 Epic Records Japan
 Ki/oon Music
 Okeh Records
 Peanuts Worldwide (39%)

 SME Records
 Sony Music Records
 Gr8! Records
 Studioseven Recordings
 Red Cafe
 Sony Music Distribution
 Sacra Music

Примітки 

Sony Music